Boserup ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Boserup (1940–1990), dänischer Physiker 
 Caroline Boserup (* 1969), dänische Journalistin
 Ester Boserup (1910–1999), dänische Ökonomin
 Julia Boserup (* 1991), US-amerikanische Tennisspielerin
 Niels Boserup (* 1943), dänischer Journalist